Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John Isner e Brian Wilson che hanno battuto in finale Robert Kendrick e Cecil Mamiit 7-610, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Alex Kuznetsov /  Ryan Sweeting (primo turno)

 Patrick Briaud /  Izak Van Der Merwe (primo turno)
 Robert Kendrick /  Cecil Mamiit (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2007